Соревнования в толкании ядра у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 19 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 11 толкателей, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующей зимней чемпионкой мира в толкании ядра являлась Валери Адамс из Новой Зеландии.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Основные соревнования в толкании ядра у женщин прошли 19 марта 2016 года. Мишель Картер удалось прервать длительную серию побед новозеландки Валери Адамс на главных международных стартах. В заключительной попытке она единственная из участниц финала отправила ядро за 20 метров и установила рекорд континента — 20,21 м. Тем не менее, Адамс на пятом чемпионате мира в помещении подряд оказалась на пьедестале, к трём золотым и одной серебряной награде ей удалось добавить бронзу.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике